Plaatsen
 Gorczyca (Podlachië)
 Górczyca - Neder-Silezië

Poolse personen
 Grzegorz Gerwazy Gorczycki - priester, componist en dirigent
 Grzegorz Gorczyca (pianist) - pianist en componist
 Jacek Gorczyca (bioloog) 
 Jacek Gorczyca (voetballer)
 Karolina Gorczyca - actrice
 Stanisław Gorczyca (professor) - wetenschapper, pionier van transmissie-elektronenmicroscopie in Polen
 Stanisław Gorczyca (politicus)